Příjmení Kirchhoff nosí více osob:

 Bodo Kirchhoff (* 1948) – německý spisovatel
 Fritz Kirchhoff (1901–1953) – německý filmový režisér a producent
 Gustav Kirchhoff (1824–1887) – německý fyzik
 Kirchhoffovy zákony

Externí odkazy